Сезон Формулы-1 1968 года — 19-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 1 января по 4 ноября и состоял из 12 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитывались результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Грэм Хилл

|align="right"| 48

|-
! 2
|  Джеки Стюарт

|align="right"| 36

|-
! 3
|  Денни Халм

|align="right"| 33

|-
! 4
|  Жаки Икс

|align="right"| 27

|-
! 5
|  Брюс МакЛарен

|align="right"| 22

|-
! 6
|  Педро Родригес

|align="right"| 18

|-
! 7
|  Джон Сертис

|align="right"| 12

|-
! 8
|  Йо Зифферт

|align="right"| 12

|-
! 9
|  Жан-Пьер Бельтуаз

|align="right"| 11

|-
! 10
|  Крис Эймон

|align="right"| 10

|-
! 11
|  Джим Кларк

|align="right"| 9

|-
! 12
|  Йохен Риндт

|align="right"| 8

|-
! 13
|  Джонни Серво-Гавен

|align="right"| 6

|-
! 14
|  Ричард Этвуд

|align="right"| 6

|-
! 15
|  Джеки Оливер

|align="right"| 6

|-
! 16
|  Лудовико Скарфиотти

|align="right"| 6

|-
! 17
|  Люсьен Бьянки

|align="right"| 5

|-
! 18
|  Вик Элфорд

|align="right"| 5

|-
! 19
|  Пирс Каридж

|align="right"| 4

|-
! 20
|  Брайан Редман

|align="right"| 4

|-
! 21
|  Йо Бонниер

|align="right"| 3

|-
! 22
|  Дэн Герни

|align="right"| 3

|-
! 23
|  Джек Брэбем

|align="right"| 2

|-
! 24
|  Сильвио Мозер

|align="right"| 2

|-
! -
|  Андреа де Адамик

|align="right"| 0

|-
! -
|  Джеки Преториус

|align="right"| 0

|-
! -
|  Жо Шлессер

|align="right"| 0

|-
! -
|  Робин Уиддоуз

|align="right"| 0

|-
! -
|  Базил ван Роен

|align="right"| 0

|-
! -
|  Сэм Тингл

|align="right"| 0

|-
! -
|  Билл Брэк

|align="right"| 0

|-
! -
|  Бобби Анзер

|align="right"| 0

|-
! -
|  Мойзес Солана

|align="right"| 0

|-
! -
|  Майк Спенс

|align="right"| 0

|-
! -
|  Анри Пескароло

|align="right"| 0

|-
! -
|  Курт Аренс

|align="right"| 0

|-
! -
|  Дэйв Чарлтон

|align="right"| 0

|-
! -
|  Дэвид Хобс

|align="right"| 0

|-
! -
|  Джон Лав

|align="right"| 0

|-
! -
|  Дерек Белл

|align="right"| 0

|-
! -
|  Фрэнк Гарднер

|align="right"| 0

|-
! -
|  Марио Андретти

|align="right"| 0

|-
! -
|  Хуберт Хане

|align="right"| 0
|-

! -
|  Эл Пиз

|align="right"| 0

|-

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1